Финал Кубка Америки 2019 года стал 20-м финалом самого важного футбольного события Латинской Америки, завершив розыгрыш Кубка Америки 2019, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 7 июля 2019 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В финале встретились Бразилия, хозяева турнира, и Перу, для которой это первый финал с 1975 года.

Путь к финалу

Статистика матча 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Америки

2019
Футбол
Спорт в Бразилии в 2019 году
Матчи сборной Бразилии по футболу
Июль 2019 года
События 7 июля
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
Сборная Перу по футболу
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Спорт в Перу в 2019 году